Навуходоно́сор:
 Навуходоносор I (1127—1105 до н. э.) — вавилонский царь II династии Исина.
 Навуходоносор II (605—562 до н. э.) — вавилонский царь X (халдейской) династии.
 Навуходоносор III (Нидинту-Бел) — руководитель антиперсидского восстания в Вавилонии в 522 году до н. э., царь Вавилона.
 Навуходоносор IV (Араха) — руководитель антиперсидского восстания в Вавилонии в 521 году до н. э., царь Вавилона.
 «Навуходоносор», или «Набукко» — опера Джузеппе Верди.
 «Навуходоносор» — корабль в фильме «Матрица».
 «Навуходоносор» — песня группы «Пикник» из альбома «Стекло».
 Навуходоносор — полное имя бывшего раба Наба, персонажа романа Жюля Верна «Таинственный остров».
 Навуходоносор — название бутылки шампанского ёмкостью 15 литров.

Страницы значений:Тёзки